Brian Froud es el nombre de:

Brian Froud, un ilustrador inglés.
Brian Froud, un actor canadiense.